Gerhard Melcher ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Melcher (Landrat), deutscher Beamter und Politiker 
 Gerhard Melcher (Freestyle-Skier) (* 1965), deutscher Freestyle-Skier